64-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2019 Ballon d’Or)»
2 декабря 2019 года

Золотой мяч (мужчины): 
 Лионель Месси

(шестой раз)

Золотой мяч (женщины): 
 Меган Рапино

(первый раз)

Лучший молодой футболист (игроки до 21 лет): 
 Маттейс де Лигт

Лучший голкипер: 
 Алисон Бекер

(первый раз)

< 63-я Церемонии вручения 65-я >
Золотой мяч 2019 () — 64-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, вручается журналом France Football. Претендеты были оглашены 8 октября 2019 года, церемония прошла 2 декабря 2019 года. Обладателем награды в рекордный шестой раз стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Обладательницей награды среди женщин стала американская полузащитница «Сиэтл Райна» Меган Рапино. Лучшим молодым игроком был признан нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, лучшим вратарём — бразильский игрок «Ливерпуля» Алиссон Бекер.

Результаты — мужчины

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 3 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Игроки без голосов 
В список номинантов была также включена 1 игрок, но она не набрала ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Трофей Копа — результаты

Трофей Яшина — результаты

Примечания

Ссылки 
 Золотой мяч 2019 по версии France Football

Футбол в Европе в 2019 году
Золотой мяч (France Football)